Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2014 года — 3-й турнир Азиатского кубка вызова среди молодёжи под эгидой ИИХФ, проходивший с 4 по 7 августа 2014 года в Южно-Сахалинске, Россия. Участие в турнире по традиции примет сборная команда МХЛ — «Красные Звёзды», на этот раз составленная на основе игроков команды «Сахалинские Акулы». Впервые на Азиатском кубке выступит сборная Казахстана.

Победу одержали «Красные Звёзды», одержавшие победу во всех играх на турнире. Нападающий «звёзд» Олег Гензе стал лучшим бомбардиром, набрав по 10 (2+8) очков за результативность.

Судьи 

ИИХФ утвердила 4 главных и 4 линейных судей для обслуживания матчей Азиатского кубка вызова по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2014 года.

Главные судьи
  Ким Тхэхо
  Сергей Соболев
  Юрий Оскирко
  Синго Икэгами

Линейные судьи
  Антон Братухин
  Сергей Ненашев
  Василий Семёнов
  Сергей Васильев

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+11).

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:

Примечания

Ссылки 

 
 

М